Rikkai Daigaku Fuzoku, situado en la prefectura de Kanagawa, también conocido como Rikkaidai o Rikkai, es una de las escuelas rivales en el manga y anime Prince of Tennis. Ellos se consideran el mejor equipo antes de Seigaku. Rikkaidai ha ganado el Torneo Nacional de Japón durante los dos últimos años.

Los Partidos contra Seigaku

En la final regional de Kantou (anime)

En la final del Torneo Nacional

Entrenamiento 

Rikkaidai Fuzoku proporciona a sus titulares una gran cantidad de equipos para aumentar su fuerza y habilidades, incluyendo un gimnasio, máquinas de bolas, y muchas canchas de tenis. Rikkaidai no tiene un entrenador, lo que permite ver la capacidad de liderazgo de Sanada y Yukimura. Rikkaidai tiene un régimen muy estricto de formación, que ha tenido resultados espectaculares en las pistas de tenis. Durante el partido semifinal del torneo Nacional, Rikkaidai pierde a propósito los dos primeros partidos contra Nagoya Seitoku para aumentar la fuerza de Akaya Kirihara como jugador de tenis. Después Akaya revela su progreso y Rikkaidai aplasta a Nagoya en los últimos dos partidos por 6-1, 6-0.

Miembros del equipo de tenis

(Kaminaga)Seiichi Yukimura 

Seiichi Yukimura, llamado el hijo de Dios, cursa tercer año y es el capitán de Rikkaidai. Yukimura, el vice capitán Genichiro Sanada y el titular Renji Yanagi son conocidos como los Tres Demonios (Sannin no Bakemono), de Rikkaidai, ya que los únicos que se sumaron a los titulares cuando estaban en primer año.

En el invierno del año anterior, Yukimura se colapsó y fue hospitalizado. En el hospital, fue diagnosticado y tratado por una enfermedad similar al síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica.

Se dice que Yukimura es el mejor jugador en el equipo, así como el mejor jugador junior de tenis en todo Japón - tan bueno como el capitán de Seigaku, Kunimitsu Tezuka, o incluso mejor.
Cuando al autor Takeshi Konomi se le preguntó en una entrevista quién pensaba que era el mejor jugador en toda la historia, respondió que Yukimura. Su estilo de juego es completamente desconocido en la actualidad. Sin embargo, se rumora que ya ha alcanzado el Muga no Kyouchi.

Yukimura tiene una apariencia delicada y casi femenina, que contrasta con su fuerte voluntad y su brutalmente honesta actitud en la cancha. Sin embargo, fuera de las pistas, Yukimura es una persona muy amable, si todavía orgullosa y digna. Yukimura dice que él es una de la única persona que puede derrotar a Sanada.

Después de pasar por un éxito de la cirugía en el día que Rikkaidai perdió la final de Kantou contra Seigaku, Yukimura ha vuelto a liderar a su equipo en el Torneo Nacional, donde han logrado llegar a la final contra Seigaku.

Según Gin Ishida, quienes juegan contra Yukimura pierden todos los sentidos y de allí pasa a un estado de Ips, causada por un extremo nerviosismo, provocando el perder el control de su cuerpo.

Seiyuu: Sachiko Nagai

(Ken)Genichiro Sanada 

Genichiro Sanada cursa el tercer año y es el subcapitán, y sirvió como capitán temporal mientras Seiichi Yukimura se encontraba de licencia para el tratamiento de su enfermedad. Sanada, Yukimura y Renji Yanagi son conocidos como los Tres Demonios de Rikkaidai, ya que los tres se sumaron a los titulares cuando estaban en primer año. Él y Yukimura han sido capitán y vice-capitán desde el segundo año.

Sanada viene de una familia muy tradicional (su abuelo y padre son los dueños de un famoso dojo de kendo), es noble, juega con honor, y espera lo mejor de sí mismo y de sus compañeros de equipo. De hecho, insiste en que las personas en su equipo no deben perder, y hubo casos donde ha cacheteado a sus compañeros de equipo, ya sea por perder o no obedecer las reglas del Rikkaidai fuera de la cancha.

En el anime, él tiene la extraordinaria capacidad de mover su raqueta con una increíblemente alta velocidad, por lo que sus servicios llegan a convertirse en "invisibles". Esto hace que el oponente no pueda predecir cuándo la pelota toca la tierra. Él se caracteriza por ser incondicionalmente leal a Yukimura. En el anime, juega un partido con Ryoma Echizen antes del partido y lo aplasta 6-0. Sin embargo, en el manga, Akaya Kirihara juega contra Echizen antes del partido, y Sanada abofetea a Kirihara cuando lo descubre, porque no le dio permiso y, más aún, porque perdió.

Seiyuu: Taiten Kusunoki

(Atomu)Renji Yanagi 

Del tercer año, Renji Yanagi es también conocido como el Maestro de Datos, ya que es una base de datos especializada. Renji, el capitán Seiichi Yukimura y el vice capitán Genichirou Sanada son conocidos como los Tres Demonios de Rikkaidai. Yanagi generalmente juega en individuales 3, pero sigue siendo un excelente jugador de dobles; ha jugado en dobles con Sanada, y últimamente con Akaya Kirihara.

Antes de entrar al Rikkaidai, Renji vivía en Tokio y fue el amigo y expareja de dobles de Inui Sadaharu de Seigaku. Inui solía llamarle "kyojyu" (Profesor), y en cambio, Yanagi le llamó "hakase" (Doctor). Él mantiene sus ojos cerrados, al igual que Inui esconde sus ojos detrás de sus gruesas gafas.

Yanagi es tranquilo, misterioso, y tiene un poco de ácido sentido del humor, aunque es un poco más accesible que el distante y grave Sanada. Aun así, Yanagi puede ser tan duro como los otros demonios cuando sea necesario; en el manga, una vez golpeó a Kirihara porque le preguntó una estúpida cuestión en público, y también le pidió a Sanada que lo abofetearan después de que perdió contra Inui.

(Ryusuke)Hiroshi Yagyuu 

Del tercer año, Yagyuu Hiroshi, se le conoce como "El Caballero" por su conducta aparentemente amable, en especial en comparación con su compañero de dobles Nioh Masaharu. Su gran técnica en el anime, el Golf Swing, es una adaptación de un swing de golf desde sus días en el club de golf antes de su reclutamiento para el equipo de tenis de Rikkaidai por su actual pareja de dobles. En el manga, su especial movimiento es el láser, una técnica de muy alta velocidad que es difícil regresar. Aunque por lo general es calmado, su latente agresividad es evidente durante sus partidos de tenis. En el manga, él y su socio Nioh hacen un intercambio en apariencia, personalidad y estilo de juego. También intercambia personalidad con Kaoru Kaidoh en un incidente posterior. Yagyuu no juega en la final del Torneo Nacional.

(Kubota Hidetoshi por Masaharu Nioh) 

De tercer año, Nioh Masaharu es una de las personas más temidas en la cancha de tenis a causa de su estilo. Él puede adivinar el movimiento de un oponente 10 movimientos antes. Nioh usa pulseras negras que supuestamente aprovechan su potencial y fortaleza física, y se niega a retirarse en cualquier circunstancia. En el manga, hace un intercambio en apariencia con su pareja, Yagyuu, y cada quien suplanta al otro en personalidad y estilo de juego. Contra Fuji en individuales 2 en la final de los nacionales, Nioh completamente simula a Tezuka. Niou refleja completamente a Tezuka, escapaz de utilizar todas sus técnicas, excepto la dejada Zero-Shiki. Tras el 6-5 a Fuji, su simulación se detiene y en lugar de Tezuka simula a Shiraishi, el único jugador que ha derrotado a Fuji hasta ahora en la manga. Sin embargo, Fuji decide, para contrarrestarlo, usar su 6.º contraataque (Hoshi Hanabi), derrotando a Nioh 7-5.
 Cursa: año.
 Edad:14 años.

(Jumpei Yasukawa por Bunta Marui) 

Marui es el especialista en voleas y su juego fue el que inspiró a Jirou Akutagawa a incursionar en este estilo. Al igual que Keigo Atobe, Marui es muy orgulloso de sus habilidades, incluso él mismo se llama genio. Como su estilo de juego requiere mucha resistencia y esto conlleva la pérdida de calorías, para suplir estas calorías perdidas y no agotarse, Marui come dulces y siempre lo vemos masticando goma de mascar, incluso durante sus juegos. En la mayoría de los casos juega dobles junto a su amigo Jackal Kuwahara. En las Nacionales, perdió su invicto cuando fue derrotado en D2 contra Nagoya Seitoku en semifinales, sin embargo, después se revela que esta derrota fue a propósito, para ayudar a Kirihara en su crecimiento como jugador. 

Él y Jackal llevan puestas muñequeras y tobilleras que tienen 20 kilos de peso más que de sus demás compañeros.
 Edad:14 años
 Cursa: año

(Shiota Kohei)Jackal Kuwahara 

De tercer año, este jugador mitad japonés y mitad brasileño es conocido como el hombre com cuatro pulmones. Sus habilidades defensivas son tales que puede provocar que sus oponentes se desesperen al no poder conseguir un solo punto.
 Edad:14 años
 Cursa: año

(Antito Aguirre)Akaya Kirihara 

De segundo año, Akaya Kirihara es muy representado como un demonio en el anime, porque su juego es muy agresivo, capaz de herir a sus adversarios. Su primera aparición es temprana en el manga, cuando por error se queda dormido en el autobús de camino a la escuela. En lugar de bajar en el Instituto Rikkaidai, se despierta en la última parada, que por cierto es la academia Seishun Gakuen, cerca del barrio chino. Él entonces decide entrar antes al club de tenis de Seigaku, y causa una gran cantidad de problemas en las pistas de tenis antes de encontrarse a Ryoma Echizen. Después de eso, decide ir a su casa.

Se entusiasma con sus partidos y es capaz de concentrarse plenamente, sus ojos inyectados de sangre y convertirse en su capacidad de mejora dramáticamente durante un breve lapso. Esto ocurre en el manga, cuando Ryoma Echizen lo desafía a un partido no oficial antes de las finales entre Seigaku y Rikkaidai. Al final, Akaya es derrotado porque Ryoma logró el Estado de auto-actualización. Durante el partido final del torneo de Kantou con Seigaku, es derrotado por Syuusuke Fuji, a pesar de que era un partido muy reñido y que incluso logró un poco de su propia evolución.

Akaya por lo general se ve alegre y feliz-de-ser-afortunado, pero este no es su único lado. En la pista, en caso de que su oponente esté presionándolo demasiado, deja ver un lado más agresivo (es decir, su estado de 'Bloodshot'). Junto con Niou, él es uno de los pocos que han resistido contra Sanada; en el manga, bloquea la mano de Sanada con su raqueta para defender a Yanagi de ser despojado después de separarse de Inui.

En la semifinal del Torneo Nacional, deja ver un lado más demoníaco que el anterior: "Devil Kirihara", su pelo se vuelve blanco, su piel y sus ojos se vuelven rojos, y trata de aplastar con más ganas a su oponente.
 Cursa: año.
 Edad:13 años.
 Técnica:Bloodshot.

Prince of Tennis